El término Federación Anarquista se puede referir a:
 Anarchist Federation, federación anarquista de Gran Bretaña e Irlanda fundada en 1986.
 Fédération Anarchiste, organización con presencia en Francia y en Bélgica que suele ser llamada extraoficialmente «Federación Anarquista Francófona».
 Federação Anarquista Gaúcha, federación fundada en 1985 en el sur de Brasil.
 Federación de Anarquistas de Grecia Occidental, federación anarquista fundada en Grecia en 2003.
 Federación Anarquista Ibérica, organización fundada en 1927, con presencia en España y Portugal.
 Federazione Anarchica Italiana, federación anarquista fundada en 1945 en Italia.
 Federación Anarquista Japonesa, federación anarquista que existió en Japón desde mayo de 1946 hasta 1968.
 Federación Anarquista Mexicana, federación anarquista fundada en 1941 en México.
 Federacja Anarchistyczna o Federación Anarquista Polaca, fundada en 1988.
 Federação Anarquista do Rio de Janeiro, federación anarquista fundada en Río de Janeiro en 2003.
 Federación Anarquista Uruguaya, federación anarquista fundada en 1956 en Uruguay.
 Internacional de Federaciones Anarquistas (IFA), organización específica anarquista de carácter transnacional fundada en 1968.